Игорь Владимирович Сысоев (род. 5 сентября 1980 года, Ленинград) — российский профессиональный триатлонист. На Олимпийских Играх в Афинах финишировал 15-м, а на Олимпийских Играх в Пекине — занял 9-е место.

Сысоев — победитель Кубка России 2009 года. По официальным данным российского рейтинга за 2009 год, учитывающего различные российские и международные соревнования, он вошёл в число 10 лучших российских триатлонистов. На российском чемпионате 2010 года в Пензе Сысоев занял 5-е место.

В 2010 году Сысоев принял участие в престижном клубе чемпионата серии Лионез ДЕЗ о, где представлял клуб Метц Три. На стартовом соревновании этой французской серии в Дюнкерке (23 мая 2010) он занял 20 место и, таким образом, стал лучшим из своего клуба. На Триатлон-де-Пари (18 июля 2010) он финишировал 80-м, на Гранд-финале в Ла-боле (18 сентября 2010 года) он опять стал лучшим в своём клубе, придя к финишу 18-м.

С 2003 года женат на российской триатлонистке Ирине Абысовой.

Соревнования ITU 

За десять лет с 2001 по 2009 Сысоев приняли участие в 67 соревнованиях ITU (Международный союз триатлона) и 24 раза попадал в первую десятку.

Следующий список основан на официальном рейтинге ITU и странице профиля спортсмена на сайте ITU. Если не указано обратное, каждое из следующих соревнований относится к элитной категории.

BG (БГ) = спонсор «Бритиш Газ» · DNF = не финишировал · DNS = не стартовал

Ссылки 
 Российская Федерация Триатлона
 Сайт федеральной системы подготовки ЦиклON

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Персоналии:Санкт-Петербург
Триатлонисты России
Триатлонисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Триатлонисты на летних Олимпийских играх 2004 года